Alfred Neugebauer ist der Name folgender Personen:

 Alfred Neugebauer (Schauspieler) (1888–1957), österreichischer Schauspieler
 Alfred Neugebauer (Feuerwehrmann) (1914–2006), deutscher Denkmalpfleger und Feuerwehrmann
Anita Neugebauer (1916–2012), deutsche Fotografin, Galerist und Sammlerin